Elster har flere betydninger:

 Elster (Elben) – en by i den tyske delstat Sachsen-Anhalt

 et tysk efternavn, der henviser til blandt andre
 Christen Elster (1763–1833) – norsk politiker og embedsmand
 Ernst Elster (1860–1940) – tysk germanist
 Jon Elster (født 1940) – norsk filosof og sociolog
 Julius Elster (1854–1920) – tysk fysiker
 Kristian Elster den ældre (1841–1881) – norsk forfatter
 Kristian Elster den yngre (1881–1947) – norsk forfatter og litteraturhistoriker
 Ludwig Elster (1856–1935) – tysk nationaløkonom
 Torolf Elster (1911–2006) – norsk journalist og forfatter